Вулиця Льва Толсто́го — вулиця в історичному центрі Одеси, від Соборної площі до вулиці Старопортофранківської.

Поштові індекси Укрпошти — 65020, 65023.

Історія 
На картах міста з 1828 року. Перша назва по імені місцевого домовласника купця Гулевого — Гулева.

24 червня 1886 року в буд. 4 (архітектор Козлов) відкрилася перша в Україні і друга у світі (після Парижа) бактеріологічна станція (меморіальна дошка), заснована Іллею Мечниковим і Миколою Гамалією на кошти Григорія Маразлі.

Проходила спочатку від Коблівської до Дігтярної вулиці, в 1896 році була продовжена до вулиці Старопортофранківської.

Влітку 1908 року в П'ятигорську був убитий колишній генерал-губернатор Одеси, який був на посаді з 1905 по 1906 рік, «заспокоювач» збунтованих матросів на броненосцях «Князь Потьомкін» і «Георгій Побідоносець», генерал-майор , і 28 серпня вулицю Гулеву перейменували на його честь.

З 1923 року вулиця носить ім'я російського письменника Льва Толстого.

Транспорт 
 тролейбуси №№ 2, 7.

Пам'ятки 

 Буд. 1 — Школа № 121 — меморіальна дошка Герою Радянського Союзу Якову Гордієнку.
 Буд. 7 — Дитячий садок-ясла № 258. Від 1912 до 1938 року тут працювала приватна школа професора П.С. Столярського. У ті роки будівля мала номер 9.
 Буд. 9 — , один з найстаріших навчальних закладів міста, тут навчалася Антоніна Нежданова, в майбутньому відома співачка, народна артистка СРСР.
 28/Каретний пров. 2 — Прибутковий будинок Молчанової, пам'ятка архітектури і містобудування місцевого значення, охоронний номер 431-Од (пам'ятна дошка).
 30/Каретний пров. 1 — Училище Кефера і Ферстера 1912 року побудови, пам'ятка архітектури і містобудування місцевого значення, охоронний номер 432-Од (пам'ятна дошка), нині Школа № 107.

Відомі жителі 
У буд. 1 і 14 зупинялася видатна українська поетеса Леся Українка.

Галерея

Примітки

Посилання 
 
 
 

Т
Толстого
Одеса